Bad Girls bezeichnet:
 Bad Girls (1981), US-amerikanischer Pornofilm von David I. Frazer und Svetlana (1981)
 Bad Girls (1986), US-amerikanischer Film von Tim Kincaid (1986)
 Bad Girls (1994), US-amerikanischer Spielfilm von Jonathan Kaplan (1994)
 Bad Girls (Album), Musikalbum von Donna Summer (1979)
 Bad Girls (Filmreihe), US-amerikanische Pornofilmreihe (seit 2009)
 Bad Girls (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1999–2006)
 Bad Girls (Donna-Summer-Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Donna Summer (1979)
 Bad Girls (MKTO-Lied), Lied des US-amerikanischen Duos MKTO (2015)
 Bad Girls, eine Kölner Jugendgruppe, heute anyway

Siehe auch:
 Bad Girl